Александр Алексеевич Лебедев:
 Лебедев, Александр Алексеевич (в монашестве Григорий; 1878—1937) — епископ Русской православной церкви, епископ Шлиссельбургский, викарий Ленинградской епархии.
 Лебедев, Александр Алексеевич (1833—1898) — протоиерей, настоятель Санкт-Петербургского Казанского собора, богослов.
 Лебедев, Александр Алексеевич (1893—1969) — советский физик, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда.